«Крещение Христа» () — картина итальянского живописца Перуджино (ок. 1448-1523), представителя умбрийской школы. Создана примерно в 1498–1500 годах. Хранится в Музее истории искусств в Вене. Картина происходит из коллекции замка Амбрас с 1773 года.

Описание 
Типичный пример зрелого творчества Перуджино, произведение построено по принципу центральной перспективы, в которой расположены персонажи, выполненные по образцам классической и эллинистической скульптуры. Об этом свидетельствует почти юношеская фигура Иисуса Христа и большая монументальная — Иоанна Крестителя.

В произведении воплощён чарующий поэтический замысел, принесший художнику славу по всей Италии в последние годы XV века. Вся сцена погружена в сентиментальное измерение, где перспектива перестала быть математическим инструментом, а является средством выражения духовной связи между человеком и гармоничным присутствием Бога, напоминая Пьеро делла Франческа, произведениями которого, находящимися в Умбрии, Марке и Тоскане, художник восхищался.

Интимность эпизода подчеркивается созерцательными позами фигур на втором плане. Группа ангелов изображена с поэтическим простодушием, которая будет воспринята его учеником Рафаэлем.

Примечания

Литература

Ссылка 
 

Картины 1498 года
Картины 1500 года
Картины Пьетро Перуджино
Картины по сюжетам Нового Завета
Картины из собраний Музея истории искусств в Вене
Иоанн Креститель в живописи
Иисус Христос в живописи